Беремяны — название населённых пунктов на Украине:

 Беремяны — село в Коломыйском районе  Ивано-Франковской области.
 Беремяны — село в Бучачском районе Тернопольской области.